Марко Фрідль (нім. Marco Friedl, нар. 16 березня 1998, Кірхбіхль) — австрійський футболіст.
 Роберт Фрідль (нім. Robert Friedl) — австрійський футболіст.